Europamästerskapet i basket för damer 1956 spelades i Prag, Tjeckoslovakien och var den femte EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 2 och 10 juni 1956 och totalt deltog 16 lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före Ungern och hemmanationen Tjeckoslovakien, det var Sovjetunionens fjärde raka EM-guld.

Kvalificerade länder

  (som arrangör)

Första gruppspelet

Spelsystem
De 16 lagen som var med i EM spelade i fyra grupper om fyra lag i varje där alla lagen mötte alla en gång i sin grupp, de matcherna spelades mellan den 2 och 4 juni 1956. Därefter gick sen de två bästa lagen i varje grupp vidare till andra gruppspelet, medan de två sista lagen spelade placeringsmatcher om platserna 9 till 16, dessa matcher spelades mellan den 5 och 8 juni 1956. Från andra gruppspelet gick sen de två bästa lagen i varje grupp till semifinalspelet, medan de två sista lagen i varje grupp spelade placeringsmatcher om platserna fem till åtta. Samtliga slutspels- och placeringsmatcher spelades den 9 och 10 juni 1956.

Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng, oavsett om matchen avgjordes efter ordinarie tid eller efter förlängning (5 min).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsrundan

Grupp A

Grupp B

Andra gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Plats 13-16

Plats 9-12

Plats 5-8

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Se även
 Europamästerskapet i basket för damer

Externa länkar
 Basket-EM 1956 på fiba archive 
 Basket-EM 1956 på fibaeurope.com 
 Basket-EM 1956 på todor66.com 

Internationella baskettävlingar i Tjeckoslovakien
1956 i Tjeckoslovakien
Sportåret 1956
Sportevenemang i Prag
1956
Prag under 1900-talet